Ousmane Camara peut désigner :
 Ousmane Camara (né en 1931), magistrat et ministre sénégalais ;
 Ousmane Camara (né en 1949), homme politique guinéen ;
 Ousmane Camara (né en 1989), joueur de basket-ball français;
 Ousmane Camara, joueur de football sénégalais.
 Ousmane Camara (né en 2003), footballeur franco-guinéen.